Falckenberg ist der Familienname folgender Personen:

 August Falckenberg (1823–1887), preußischer Rittergutsbesitzer und Mitglied des Reichstags des Deutschen Kaiserreichs
 Bettina Falckenberg (1926–2020), deutsche Schauspielerin
 Christian Friedrich Falckenberg (* um 1675; † 1745), dänischer Maler in Danzig
 Gina Falckenberg (1907–1996; gebürtig Anna Regina Falckenberg), deutsche Schauspielerin, Schriftstellerin und Drehbuchautorin
 Günther Falckenberg (1879–1963), deutscher Physiker
 Harald Falckenberg (* 1943), privater Kunstsammler, siehe Sammlung Falckenberg
 Heinrich Falckenberg (1771–1845), deutscher Beamter, Ehrenbürger Berlins
 Otto Falckenberg (1873–1947), deutscher Regisseur, Theaterleiter und Schriftsteller
 Richard Falckenberg (1851–1920), deutscher Philosoph
 Robert Falckenberg (1889–1944), deutscher Jurist, Offizier und Richter am Volksgerichtshof

Siehe auch: 

 Valtenberg (früher Falckenberg)
 Falkenberg
 Valckenberg